«Гавайи» — третья атомная подводная лодка типа «Вирджиния».

Водоизмещение — 7925 тонн, длина 114,8 метров, максимальная ширина — 10,4 метра. В подводном положении «Гавайи» может развивать скорость более 25 узлов.

Принята в состав подводных сил ВМС США 5 мая 2007 г. В данный момент дислоцируется на базе Пёрл Харбор.

Ссылки 
 http://www.globalsecurity.org/military/agency/navy/ssn-776.htm

Подводные лодки типа «Вирджиния»